

Sigle 
 Uniform Type Identifier – una stringa univoca che identifica un tipo di file
 Unione Territoriale Intercomunale – suddivisione amministrativa del Friuli-Venezia Giulia
 Unità di Trasporto Intermodale – sigla per indicare container, la cassa mobile o il semirimorchio

Codici 
 UTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kouvola Utti (Finlandia)